Miejscowości w USA:
 Tucker – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie DeKalb
 Tucker – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Neshoba

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tucker (ang. Tucker County) – w stanie Wirginia Zachodnia

Motoryzacja
 Tucker Corporation – dawne amerykańskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne działające w latach 1947–1948
 Tucker 48 – futurystyczny model pełnowymiarowego samochodu luksusowego zbudowany w serii 51 sztuk

Osoby:
 Alando Tucker – amerykański koszykarz
 Andrew Tucker – południowoafrykański piłkarz
 Benjamin Tucker – amerykański anarchoindywidualista
 Brett Tucker – australijski aktor i piosenkarz
 Charles Tucker – bohater serialu Star Trek: Enterprise
 Chris Tucker – amerykański aktor
 Forrest Tucker – amerykański aktor
 Keith Tucker – amerykański producent muzyczny
 Nion Tucker – amerykański bobsleista
 Preston Tucker – amerykański przedsiębiorca
 Roy Tucker – amerykański astronom amator
 Sophie Tucker – amerykańska piosenkarka i aktorka
 Steve Tucker – amerykański muzyk
 Tanya Tucker – amerykańska piosenkarka country